Boss Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boss Lake (Macomb County, Michigan)
 Boss Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Boss Lake (Minnesota)